Hambantota kan syfta på:

Geografi

Sri Lanka 

 Hambantota District (distrikt i Sri Lanka), Sydprovinsen, 
 Hambantota (ort i Sri Lanka), Sydprovinsen, 
 Hambantota Division, division, Sydprovinsen, Hambantota District, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar